Dette var den 1. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev 1. FC Köln.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1963
Fodbold i 1964